Lasar ist der Familienname folgender Personen:

 David Lasar (* 1952), österreichischer Politiker (FPÖ) 
 Walter Lasar (1925–1980), österreichischer Maler, Grafiker und Entwerfer

Siehe auch:
 Lazar